olimpiada – okres 4 lat w kalendarzu starogreckim, stosowany w starożytności na oznaczenie okresów pomiędzy igrzyskami, oraz współcześnie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski jako rachuba stosowana do obliczenia kolejnych letnich igrzysk olimpijskich 
 Igrzyska olimpijskie – duże międzynarodowe wydarzenia sportowe organizowane zwykle co cztery lata:
 letnie igrzyska olimpijskie
 zimowe igrzyska olimpijskie
 Starożytne igrzyska olimpijskie – zawody olimpijskie organizowane w starożytnej Grecji
 Olimpiada Letnia 1906
 Niektóre wyspecjalizowane międzynarodowe zawody sportowe:
 olimpiada specjalna
 olimpiada szachowa
 Olimpiady przedmiotowe – konkursy i zawody dla uczniów:
 krajowe:
 olimpiada artystyczna (w sekcji plastyki oraz muzyki)
 olimpiada astronomiczna
 olimpiada biologiczna
 olimpiada chemiczna
 olimpiada ekologiczna
 olimpiada filozoficzna
 olimpiada fizyczna
 olimpiada geograficzna i nautologiczna
 olimpiada historyczna
 olimpiada informatyczna
 olimpiada informatyczna gimnazjalistów
 olimpiada języka angielskiego
 olimpiada literatury i języka polskiego
 olimpiada „Losy Polaków na Wschodzie”
 olimpiada matematyczna
 olimpiada przedsiębiorczości
 olimpiada teologii katolickiej
 olimpiada wiedzy ekonomicznej
 olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
 olimpiada wiedzy o prawach człowieka
 Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej 
 olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej
 Olimpiada Wiedzy Technicznej
 międzynarodowe:
 europejska olimpiada społeczno-prawna
 międzynarodowa olimpiada chemiczna
 międzynarodowa olimpiada filozoficzna
 międzynarodowa olimpiada fizyczna
 międzynarodowa olimpiada informatyczna
 międzynarodowa olimpiada matematyczna
 Organizacje:
 Olimpiada Specjalna – organizacja organizująca Olimpiady Specjalne
 Imiona i nazwy własne:
 Olimpiada albo Olimpias – imię żony starożytnego władcy Filipa II Macedońskiego
 Olimpiada (L'Olimpiade) – opera Antonia Vivaldiego
 Olimpiada (Olympia) – film dokumentalny Leni Riefenstahl z 1938 r.
 Olimpiada – rosyjska mniszka prawosławna
 Olimpiada – rosyjska mniszka prawosławna
 Olimpiada – mniszka prawosławna